Полуземля́нка — жилище, частично углублённое в землю, прямоугольной или округлой формы, стены и крыша которого выступают над поверхностью земли. Основные строительные материалы при изготовлении — древесина, камень, глина, кирпич-сырец, шкуры животных; крыша полуземлянки часто бывает покрыта землёй. Полуземлянка является одним из древнейших типов жилища человека, возникшим в результате улучшения её предшественницы — землянки, и известна со времён неолита. Как правило, полуземлянки, как и землянки, были характерны для регионов с холодным климатом. В них, как правило, суше и светлее, чем в землянках.

Термин «полуземлянка» в исследованиях материальной культуры славян традиционно относится к остаткам любого древнего сооружения неопределённого внешнего вида, на месте которого обнаруживается заглублённый в землю (в материк) котлован. Малая глубина заглубления (0,3—1,2 м, изредка до 1,5 м) этих жилищ в грунт свидетельствует, что значительная часть их стен поднималась над поверхностью земли, поэтому крыша, скорее всего, не могла опираться на землю. Тем не менее жилища такого типа, даже углублённые лишь на десяток сантиметров, было принято называть полуземлянками. Даже использовавший этот термин П. А. Раппопорт признавал, что он условен, однако долгое время имел широкое распространение в научной литературе, так как позволял достаточно чётко разделять два принципиально различных типа жилищ — жилища с полом, пониженным по отношению к уровню земли, и жилища наземного типа с полом, который расположен на уровне поверхности или поднят над ним. Стоит сказать, что само слово создано искусственно исследователями древнерусского домостроения. До этого в языке существовало лишь слово «землянка». В настоящее время употребление термина «полуземлянка» по отношению ко всем постройкам, на месте которых при раскопках прослеживается котлован, в науке признано некорректным.

Разновидности 
У славян жилища полуземляночного типа, представлявшие собой вкопанные в землю срубы (в ранние периоды были также каркасные постройки), большая часть которых возвышалась над поверхностью земли, сохранились вплоть до XIII—XIV веков. Славянские землянки Пражской культуры имели квадратное основание и углублялись в землю до 1 м. Имелись ступени. В северо-западном углу располагался открытый очаг, сложенный из камня. Наклонная крыша держалась на вкопанных шестах. Массовые жилища поселений на территории Украины XI—XIII веков представляли собой полуземлянки. Все открытые на Княжей Горе жилища относились к типу полуземляночных построек. 
Многочисленные остатки полуземляночных жилищ были обнаружены на древних городищах у сёл Витачев и Конончи Киевской области, в Райковецком городище, в Вышгороде, у Коростеня, в Белгороде, у сёл Городск и Колодяжное Житомирской области. Жилища полуземляночного типа хорошо известны в городах Днепровского Левобережья — у Донецкого городища и села Ницаха Харьковской области, в Полтаве, у села Днепровского (Днепропетровской области), в Чернигове и Переяславе-Хмельницком. Жилища полуземляночного типа с глинобитными стенами на деревянном каркасе обнаружены и на городищах XI—XIII веков Галицко-Волынской земли, у села Коршив Луцкого района Волынской области, на городище Городница на Днестре (Городенковского района Станиславской области), в Галичине и на городище Плеснеск. 

Жилища-полуземлянки в степной и лесостепной зонах Восточной Европы прослеживаются вплоть до III тысячелетия до н. э., когда пространство между Дунаем и Днепром было покрыто так называемыми трипольскими поселениями, а так же и в более поздних Роменско-боршевских городищах. 

Разновидностью простой полуземлянки является бурдей (бордей) — жилище молдавских ремесленников и крестьян в XVII—XIX веках, топившееся по-чёрному. Бордей был постоянным жилищем и имел весьма крупные размеры; как правило, в нём проживала вся семья.

У народов Закавказья старинным видом жилища является глхатун (карадам, дарбази) — полуземлянка с каменными стенами и сводчатым потолком, сделанным из брёвен.

У приморских чукчей до конца XIX века сохранялась специфическая полуземлянка, валкаран (в пер. с — «дом из челюстей кита»), строившаяся на каркасе из китовых костей, покрытых землёй дерниной.

Исландские дерновые дома конструктивно представляют собой разновидность землянок и полуземлянок.

Одним из традиционных видов жилища североамериканских индейцев является «индейская землянка» — крупная полуземлянка круглой формы с полусферической крышей.

В XIX веке временные полуземлянки часто строили в Канаде и США переселенцы из Российской империи и с территорий современной Украины.

Примечания

Литература 
 
 

История архитектуры
Деревянная архитектура
Неолит Европы
Землянки